Вайдринг () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Кицбюэль. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хайнц Кинпойнтнер (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 местный список: 4 места.
 Партия Waidring Aktiv занимает 4 места.
 местный блок: 3 места.
 СДПА занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля